Cartuja  (span.: ‚Kartause‘) steht für:
 La Cartuja, ein Kartäuserkloster in Sevilla, Spanien
 La Cartuja (Insel), eine Flussinsel des Guadalquivir in Sevilla, Spanien
 La Cartuja, ein Stadion in Sevilla, Spanien, siehe Olympiastadion Sevilla